Элла Мартыновна Мицис () — советская легкоатлетка, волейболистка, баскетболистка. Заслуженный мастер спорта СССР по легкой атлетике и баскетболу.

Окончила ГЦОЛИФК, а также Высшую школу тренеров при ГЦОЛИФК (1937).

Биография 
Чемпионка СССР 1940 в прыжках в длину, 1936—1940 — в легкоатлетическом пятиборье. Рекордсменка СССР 1932—1945 в эстафете 4×200 м, толкании ядра, метании гранаты, легкоатлетическом троеборье и пятиборье.

В 1934, 1935 — по волейболу.

В 1937, 1940, 1945, 1950 — по баскетболу.

Супруга C. C. Спандаряна — известного советского баскетболиста и тренера.

Волейбол 
На чемпионате СССР 1934 года в составе сборной команды города Москвы стала чемпионкой страны. В 1935 году в Баку стала победительницей третьего по счету чемпионата СССР по волейболу.

Легкая атлетика

Баскетбол 
Становилась чемпионкой СССР по баскетболу в составе команды Динамо (Москва) в 1937, 1940, 1945, 1950 годах.

Примечания 

Метатели копья СССР
Толкатели ядра СССР
Прыгуны в длину СССР
Многоборцы СССР
Баскетболисты СССР
Волейболисты СССР
Чемпионы СССР по баскетболу
Чемпионы СССР по волейболу
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Спортсмены нескольких видов спорта
Игроки ЖБК «Динамо» Москва
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма